

Geografia 
 Aust – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Gloucestershire
 Aust-Agder – contea storica norvegese situata nel sud del paese

Persone 
 Ludvík Aust – politico boemo
 Stefan Aust – giornalista tedesco

Altro 
 Aust. J. Chem. – abbreviazione di Australian Journal of Chemistry